|}

Siehe auch 
 Liste der Bodendenkmäler in Rüthen

Ruthen
!